SAJ steht für:
 Sozialistische Arbeiter-Jugend 
 Ski Association of Japan, die seit 1925 bestehende Ski-Dachorganisation in Japan

saj steht für:
 Sahu (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf Halmahera, indonesische Insel

Abkürzung